Treća hrvatska rukometna liga za žene u sezoni 2015./16. se sastoji od pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Poveznice 
 1. HRL 2015./16.
 2. HRL 2015./16.
 Hrvatski kup 2015./16.

Izvori 
 hrs.hr, glasnici 3. HRL Jug žene 2016. - glasnik br. 10 (2015./16.), pristupljeno 28. travnja 2016.
 hrs.hr, Glasnik 3. HRL Istok žene 2015./16., br. 18, preuzeto 26. svibnja 2016. 
 hr-rukomet.hr, 3. HRL Istok žene 2015./16., pristupljeno 26. svibnja 2016.
 hrs.hr, Glasnik 3. HRL Središte žene 2015./16., br. 19, preuzeto 26. svibnja 2016. 
 hr-rukomet.hr, 3. HRL Istok žene 2015./16., pristupljeno 26. svibnja 2016.
 hrs.hr, Glasnik 3. HRL Zapad žene 2015./16., br. 15, preuzeto 26. svibnja 2016. 
 hr-rukomet.hr, 3. HRL Zapad žene 2015./16., pristupljeno 26. svibnja 2016.
 3hrlsjever.hr Glasnik 3. HRL Sjever žene 2015./16., br. 14, preuzeto 26. svibnja 2016. 
 hr-rukomet.hr, 3. HRL Sjever žene 2015./16., pristupljeno 26. svibnja 2016.
 hrs.hr, glasnici 3. HRL žene - 2016. godina, pristupljeno 26. svibnja 2016.

2015-16
ž-3